Der Kanton Aillant-sur-Tholon war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Auxerre im Département Yonne und in der Region Burgund; sein Hauptort war Aillant-sur-Tholon, Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2008 bis 2015 William Lemaire (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 20 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Aillantsurtholon
Aufgelöst 2015